En Pologne, Piotrowice peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Piotrowice, village du powiat de Jawor
 Piotrowice, village du powiat de Kłodzko 
 Piotrowice, village du powiat de Legnica 
 Piotrowice, village du powiat de Polkowice 
 Piotrowice, village du powiat de Strzelin 
 Piotrowice, village du powiat de Środa Śląska

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Piotrowice, village du powiat de Leszno 
 Piotrowice, village du powiat de Słupca

dans la voïvodie de Łódź
 Piotrowice, village du powiat de Łowicz
 Piotrowice, village du powiat de Sieradz

dans la voïvodie de Lublin
 Piotrowice, village du powiat de Lublin
 Piotrowice, village du powiat de Puławy 
 Piotrowice, village du powiat de Ryki

dans la voïvodie de Lubusz
 Piotrowice, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Piotrowice, village du powiat d'Otwock 
 Piotrowice, village du powiat de Radom

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Piotrowice, village du powiat d'Oświęcim
 Piotrowice, village du powiat de Proszowice

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Piotrowice, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Piotrowice, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Piotrowice, village du powiat de Nidzica 
 Piotrowice, village du powiat de Nowe Miasto